Симеру (Sõmeru) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Симеру — селище у волості Раквере повіту Ляене-Вірумаа.
 Симеру  — село у волості Кійлі повіту Гар'юмаа.
 Симеру  — село у волості Козе повіту Гар'юмаа.
 Симеру — село у волості Мяр'ямаа  повіту Рапламаа.
 Симеру — село в міському самоврядуванні Пайде повіту Ярвамаа.